

Italia 
 Chiesa della Santissima Trasfigurazione – Zerfaliu
 Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – Breno
 Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore e Sacro Cuore di Gesù – Leno
 Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – Mulazzano Monte, frazione di Lesignano de' Bagni
 Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – Roma
 Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – Villa Faraldi
 Chiesa della Trasfigurazione – Altamura 
 Chiesa della Trasfigurazione – Taurisano
 Chiesa della Trasfigurazione del Signore – Marilleva (1400), frazione di Mezzana

Repubblica Ceca 
 Concattedrale della Trasfigurazione – Varnsdorf